Ю́рий Анато́льевич Не́вский () — советский и российский кинооператор. Народный артист Российской Федерации (2003), лауреат Государственной премии Российской Федерации (2002), лауреат премии «Золотой орёл» (2002).

Биография 
Юрий Невский родился в 1943 году в городе Малмыж.

В 1971 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Б. Волчека). Его первой работой стала короткометражка «Мужской хор» в 1969 году. Затем Невский работал вторым оператором на фильме «Не горюй!» и ассистентом оператора в картинах «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» и «Солярис». Первым самостоятельным фильмом Юрия Невского стала лента 1976 года «Страх высоты» режиссёра Александра Сурина. Работал с режиссёрами Вадимом Абдрашитовым (фильмы «Охота на лис», «Остановился поезд», «Пьеса для пассажира», «Время танцора»), Николаем Досталем (фильмы «Человек с аккордеоном», «Облако-рай», «Маленький гигант большого секса», «Коля — перекати поле»), Валерием Лонским, сняв с ним 5 картин. В 1984 году Юрий Невский снимает свой самый популярный фильм — «Любовь и голуби» режиссёра Владимира Меньшова. В 2002 году Невский снял фильм «Звезда» режиссёра Николая Лебедева. Эта работа была отмечена Государственной премией РФ и другими наградами.

С 1995 года руководит мастерской на операторском факультете ВГИКа.

Фильмография 
 1969 — Мужской хор
 1976 — Страх высоты
 1978 — Территория
 1980 — Охота на лис
 1981 — Сашка
 1982 — Остановился поезд
 1983 — Оглянись!..
 1984 — Любовь и голуби
 1985 — Полевая гвардия Мозжухина
 1985 — Человек с аккордеоном
 1987 — Мужские портреты
 1988 — Неизвестная
 1989 — ...И вся любовь
 1989 — Свой крест
 1990 — Облако-рай
 1991 — Тысяча долларов в одну сторону
 1992 — Маленький гигант большого секса
 1992 — Вынос тела
 1995 — Пьеса для пассажира
 1996 — Барханов и его телохранитель
 1997 — Время танцора
 1999 — Китайский сервиз
 2001 — 101-й километр
 2002 — Звезда
 2003 — Жизнь одна
 2003 — Здравствуй, столица!
 2004 — Сосед
 2004 — Они танцевали одну зиму
 2005 — Коля — перекати поле
 2007 — 07-й меняет курс
 2009 — Люди добрые
 2010 — Борцу не больно
 2011 — Калачи
 2014 — Дорога без конца

Награды и номинации 
 1984 — Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых за фильм «Остановился поезд».
 1993 — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 2002 — Государственная премия Российской Федерации за фильм «Звезда».
 2002 — премия «Золотой орёл» в номинации Лучшая операторская работа за фильм «Звезда».
 2002 — номинация на премию «Ника» за Лучшую операторскаю работу за фильм «Звезда».
 2003 — Народный артист Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 

Кинооператоры XXI века
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Преподаватели ВГИК